Le terme Grenouille géante est le nom vernaculaire donné à certains Amphibiens de l'ordre des Anoures.

Espèces appelées « grenouille géante » 

 Grenouille géante (Afrique) - Conraua goliath
 Grenouille géante (Australie) - Litoria infrafrenata

Galerie d'identification 

Anoure (nom vernaculaire)
Nom d'amphibien ambigu
Conrauidae
Pelodryadinae